Салак:

 Салак — древовидное плодовое растение семейства Пальмовые.
 Салак — действующий вулкан в Индонезии в западной части острова Ява.
 Салак, Александр (род. 1987) — чешский хоккеист, вратарь.